Комсомо́льське () — село у складі Тайиншинського району Північноказахстанської області Казахстану. Входить до складу Рощинського сільського округу, раніше було у складі ліквідованої Нагорної сільської ради.

Населення — 70 осіб (2009; 221 у 1999, 394 у 1989).

Національний склад станом на 1989 рік:
 німці — 36 %
 поляки — 22 %.

Примітки

Джерела

Посилання 
 На Вікімапії 

Населені пункти Тайиншинського району
Села Північноказахстанської області